Tyyskä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, photographe finlandais
 (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1990), patineur artistique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois